Jabra peut se référer à 

 Jabra (entreprise), entreprise danoise
 Jabra Ibrahim Jabra (1919–1994), écrivain palestinien
 Jabra Nicola (1912–1974), arabe israélien et leader trotskyste palestinien